LIFUTEG PRIMERA DIVISIÓN también conocida como la Primera División de Honor de Guinea es la máxima categoría del fútbol profesional en Guinea Ecuatorial, se disputa desde 1979 y es organizado por la Federación Ecuatoguineana de Fútbol. 

El equipo campeón clasifica a la Liga de Campeones de la CAF.

Equipos 

Nótese que muchos clubes de Guinea Ecuatorial incluyen el término "Real" como parte de su nombre a pesar de que el país no es una monarquía, lo que en principio no tiene ningún sentido. Esto se debe a que la nomenclatura de los clubes de fútbol ecuatoguineanos toman como ejemplo la nomenclatura utilizada en España, un estado monárquico donde muchos equipos incluyen la palabra "Real".

Insular 
Real Teka FC 
Cano Sport Academy
Deportivo Unidad
Leones Vegetarianos
Sony Elá Nguema
The Panthers
Deportivo Ebenezer FC
Atlético Semu

Continental 
Deportivo Mongomo FC 
Akonangui
Estrellas del Futuro FC
Inter Litoral Academy
Deportivo Evinayong FC 
Dragón
Fundación Bata Academy 
Futuro Kings

Palmarés

Títulos por club

Véase también 
 Copa de Guinea Ecuatorial
 Selección de fútbol de Guinea Ecuatorial

Referencias

Enlaces externos 

 RSSSF Equatorial Guinea - List of Champions
 footforpeoples/guinea bissau league teams

Guinea Ecuatorial
Campeonatos de fútbol entre clubes de Guinea Ecuatorial